Мирослав «Мича» Берич (; ) ― югославский и сербский баскетболист, играл на позиции атакующего защитника.

Профессиональная карьера 
Берич был лучшим бомбардиром Супролиги ФИБА 2000/2001, его результат составил в среднем 23,3 очка за игру в игре в составе клуба Партизан. Он также играл за Тау Витория, Скалигера Верона, Скаволини, Жальгирис, Панеллиниос, Азовмаш, Льянере Менорка и Хихон.

После того, как он провёл вне клуба более года, Берич объявил о своем уходе из баскетбола в июне 2008 года.

Сборная Югославии 
Берич был постоянным игроком югославской сборной в 1990-х годах: в составе неё завоевал серебряную медаль на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Он выиграл два чемпионата Европы, получив золотые медали в 1995 и 1997 годах, а также золотую медаль в 1998 году на чемпионате мира по баскетболу.

После спортивной карьеры 
Вскоре после своего ухода из баскетбола, в июле 2008 года Берич был приглашен на должность менеджера сборной Сербии.

Примечания 

Баскетболисты Югославии
Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Скалигера Верона»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Панеллиниос»
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Менорка»
Игроки БК «Хихон»